Sinegorje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sinegorje (Magadan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan

 Sinegorje (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Sinegorje (Komi), ländliche Siedlung in der Republik Komi
 Sinegorje (Primorje), Dorf in der Region Primorje